

Алтайский край

Барнаул 
 Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
 Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
 Алтайский государственный медицинский университет
 Алтайский государственный университет
 Алтайский государственный институт культуры
 Алтайский государственный педагогический университет
 Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
 Алтайский государственный аграрный университет
 Алтайский институт экономики — филиал Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики

Бийск 
 Филиал Алтайского государственного университета в г. Бийске
 Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В. М. Шукшина
 Бийский технологический институт — филиал Алтайского государственного технического университета имени И. И. Ползунова

Рубцовск 
 Рубцовский институт — филиал Алтайского государственного университета
 Рубцовский индустриальный институт — филиал Алтайского государственного технического университета имени И. И. Ползунова

Белокуриха 
 Филиал Алтайского государственного университета в г. Белокурихе

Амурская область

Благовещенск 
 Амурская государственная медицинская академия
 Благовещенский государственный педагогический университет
 Амурский государственный университет
 Дальневосточный государственный аграрный университет

Архангельская область

Северодвинск 
 Филиал Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова в г. Северодвинске

Архангельск 
 Северный государственный медицинский университет
 Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова
 Северный институт предпринимательства

Астраханская область

Астрахань 
 Астраханский филиал Саратовской государственной юридической академии
 Астраханская государственная консерватория
 Астраханский государственный медицинский университет
 Астраханский государственный университет
 Каспийский институт морского и речного транспорта — филиал Волжского государственного университета водного транспорта
 Астраханский государственный технический университет
 Астраханский государственный архитектурно-строительный университет
 Институт мировой экономики и финансов
 Астраханский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Знаменск 
 Филиал Астраханского государственного университета в г. Знаменске

Ахтубинск 
 Филиал «Взлёт» Московского авиационного института (национального исследовательского университета) в г. Ахтубинске

Белгородская область

Старый Оскол 
 Старооскольский филиал Белгородского государственного национального исследовательского университета
 Старооскольский технологический институт (филиал) Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»

Белгород 
 Белгородский государственный институт искусств и культуры
 Белгородский государственный национальный исследовательский университет
 Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
 Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина
 Белгородский университет кооперации, экономики и права

Губкин 
 Губкинский филиал Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова

Брянская область

Брянск 
 Брянский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
 Брянский филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова
 Брянский областной казачий институт технологий и управления (филиал) Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первого казачьего университета)
 Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
 Брянский государственный технический университет
 Брянский государственный инженерно-технологический университет
 Брянский государственный аграрный университет
 Брянский институт управления и бизнеса

Карачев 
 Карачевский филиал Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева

Новозыбков 
 Филиал Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского в г. Новозыбков

Владимирская область

Покров 
 Покровский филиал Московского педагогического государственного университета

Ковров 
 Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева

Владимир 
 Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
 Владимирский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
 Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
 Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний
 Владимирский филиал Российского университета кооперации

Муром 
 Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

Вязники 
 Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова - филиал Высшей школы народных искусств (академии)

Волгоградская область

Камышин 
 Камышинский технологический институт (филиал) Волгоградского государственного технического университета

Волжский 
 Волжский филиал Волгоградского государственного университета
 Волжский институт экономики, педагогики и права
 Филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» в г. Волжском
 Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного технического университета

Михайловка 
 Себряковский филиал Волгоградского государственного технического университета

Волгоград 
 Волгоградский филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова
 Волгоградский государственный медицинский университет
 Волгоградский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
 Волгоградский государственный университет
 Волгоградский государственный социально-педагогический университет
 Волгоградская консерватория (институт) имени П. А. Серебрякова
 Волгоградский государственный технический университет
 Волгоградский государственный институт искусств и культуры
 Волгоградский государственный аграрный университет
 Волгоградская государственная академия физической культуры
 Волгоградский гуманитарный институт

Вологодская область

Вологда 
 Северо-Западный институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
 Вологодский государственный университет
 Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина
 Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний

Красноярский край

Красноярск 
 Красноярский государственный аграрный университет